Dzięciołowo ist der Name zweier Dörfer in Polen:
 Dzięciołowo (Jaświły), in der Woiwodschaft Podlachien
 Dzięciołowo (Tychowo) (ehemals Dimkuhlen, Kreis Belgard), in der Woiwodschaft Westpommern